Baumm ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Baumm (1920–1955), deutscher Grafiker, Motorradkonstrukteur und -rennfahrer
 Paul Baumm (1860–1936), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Baum (Begriffsklärung)